Ел Менон има више значења:

 Ел Менон, Ранчо де Чумел (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Менон (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику